Ешторанш () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешторанш (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Ешторанш (Фафе) — парафія.